Ранчо В има више значења:

 Ранчо В (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо В (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо В (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику